Arnhem, hoofdstad van de Nederlandse provincie Gelderland
 HCM Arnhem, Nederlandse hockeyclub in deze stad
 Arnhem (schip, 1654), zeeboot van de Vereenigde Oostindische Compagnie 
Marga van Arnhem, Nederlands radio- en televisiepresentator 
Levensverzekering Maatschappij Arnhem (in 1958 gefuseerd met NILLMIJ, later Aegon)